Појам  може да се односи на:
 Аспиратор (медицински уређај), уређај који се користи за уклањање телесних течности из пацијента
 Аспиратор (пумпа), уређај који производи вакуум